Натуральне число 599
 599 рік до нашої ери
 599 рік нашої ери